En række paver har benyttet navnet Johannes:
 Johannes I (523-526)
 Johannes II (533-535)
 Johannes III (561-574)
 Johannes IV (640-642)
 Johannes V (685-686)
 Johannes VI (701-705)
 Johannes VII (705-707)
 Johannes, modpave (844: januar)
 Johannes VIII (872-882)
 Johannes IX (898-900)
 Johannes X (914-928)
 Johannes XI (931-935)
 Johannes XII (955-963)
 Johannes XIII (965-972)
 Johannes XIV (983-984)
 Johannes XV (985-996)
 Johannes 16., modpave (997-998)
 Johannes XVII (1003: juni til december)
 Johannes XVIII (1003-1009)
 Johannes XIX (1024-1032)
 Johannes XXI (1276-1277)
 Johannes XXII (1316-1334)
 Johannes XXIII, modpave (1410-1415) (i Pisa)
 Johannes XXIII (1958-1963)

Se også 
 Johannes Paul I (1978: august til september)
 Johannes Paul II (1978-2005)